Гавіньяно () - муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Рим
 Гавіньяно () - муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика